Perfect nůže být:

 Perfect (skupina) – polská rocková skupina
 Perfect (hudebník) (* 1981) – jamajský zpěvák
 Perfect (píseň, Fairground Attraction) – píseň skupiny Fairground Attraction z roku 1998
 Perfect (píseň, The Smashing Pumpkins) – píseň skupiny The Smashing Pumpkins z roku 1998
 Perfect (píseň, Simple Plan) – píseň skupiny Simple Plan z roku 2003
 Perfect (píseň, Sara Evans) – píseň zpěvačky Sara Evans z roku 2003
 Perfect (píseň, John Cale) – píseň Johna Calea z roku 2005
 Perfect (píseň, Vanessa Amorosi) – píseň zpěvačky Vanessa Amorosi z roku 2008
 Perfect (píseň, Hedley) – píseň skupiny Hedley z roku 2010